Люби́мова — женская форма русской фамилии Любимов.

 Известные носители 
 Любимова, Валентина Александровна (1895—1968) — советский драматург.
 Любимова, Вера Александровна (1918—2010) — русская советская художница, живописец, график.
 Любимова, Надежда Юрьевна (род. 1959) — советская спортсменка (гребля).
 Любимова, Ольга Борисовна (род. 1980) — российский государственный деятель, министр культуры РФ.
 Любимова, Серафима Тимофеевна (1898—1970) — председатель Калужского губисполкома.
 Любимова, Татьяна Борисовна (род. 1941) — советский и российский философ.
 Любимова-Энгельгардт, Милица Николаевна (1898—1975) — советский учёный-биохимик, профессор, доктор биологических наук.

Топоним 
 Проспект Любимова (Минск).